Peacock kan som auktorsförkortning betyda:

 Aaron D. Peacock
 John W. Peacock

Robotskapade auktorsförkortningar